

Санол — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Санол — переписна місцевість, штат Небраска